Le Nombre maudit est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. C'est la première partie d'un diptyque avec l'album suivant Le Collectionneur de crimes.

Le récit se déroule à Paris, à Joinville et à Binche (en particulier au Musée du Carnaval et du Masque).

Un personnage mystérieux qui se fait appeler 666 commet, tel un justicier, des crimes contre des personnages corrompus ou malfaisants.

Personnages 
 Personnages récurrents
 Ric Hochet
 Nadine
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru

 Personnages liés à l'album
 Bertrand : libraire spécialisé en B.D.
 J. Bankier : avocat amateur de causes difficiles et de B.D
 Le major Snowden : ancien de Scotland Yard
 Lambert : journaliste paparazzi.

Résumé 
Le récit commence par cinq pages assez étranges : prise dans une tempête en pleine mer, Nadine se noie. Elle se réveille : c'était un cauchemar. Ric et elle se font attaquer par un mystérieux lanceur de flèches, qui évoque la mort prochaine de l'inspecteur Ledru, tué par « 666 ». En vérité, Ledru n'est pas mort. Quand ils sortent du bureau du commissaire Bourdon, un homme leur tire dessus. Ric et Nadine sont tués sur le coup.

En fait, ce récit était une fausse aventure de BD « pirate », diffusée auprès de journalistes.

Un personnage mystérieux qui se fait appeler 666 commet, tel un justicier, des crimes contre des personnages corrompus ou malfaisants.

Ric est mis sous pression dès le départ à cause d'une B.D. pirate le mettant en scène et le menaçant directement. Ric est même convié à un repas des "Amis de 666". Bourdon le soupçonne un moment d'être le « justicier ». Bertrand qui avait disparu réapparaît en disant Le Bureau des Assassinats avant de tomber dans le coma.

.

Liens externes   
 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2003